|-
| 8301 Haseyuji ||  || 30 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8302 Kazukin || 1995 CY || 3 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8303 Miyaji ||  || 9 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8304 Ryomichico ||  || 22 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8305 Teika ||  || 22 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8306 Shoko ||  || 24 februarie 1995 ||  || 
|-
| 8307 Peltan || 1995 EN || 5 martie 1995 || Kleť || 
|-
| 8308 Julie-Mélissa ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8309 - ||  || 14 iulie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 8310 Seelos ||  || 9 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 8311 Zhangdaning ||  || 3 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 8312 ||  || 15 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 8313 Christiansen ||  || 19 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 8314 Tsuji ||  || 25 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 8315 Bajin ||  || 25 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 8316 Wolkenstein || 3002 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8317 Eurysaces || 4523 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
|  || 1306 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8319 Antiphanes || 3365 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 8320 van Zee || 1955 RV || 13 septembrie 1955 ||  || 
|-
| 8321 Akim || 1977 EX || 13 martie 1977 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8322 Kononovich ||  || 5 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 8323 Krimigis || 1979 UH || 17 octombrie 1979 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8324 ||  || 28 februarie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8325 ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 8326 Paulkling ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 8327 Weihenmayer ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 8328 Uyttenhove ||  || 23 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8329 Speckman ||  || 22 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8330 Fitzroy ||  || 28 martie 1982 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8331 Dawkins ||  || 27 mai 1982 || Palomar || C. S. Shoemaker, S. J. Bus
|-
| 8332 Ivantsvetaev ||  || 14 octombrie 1982 ||  || L. V. Zhuravleva, 
|-
| 8333 || 1982 VF || 7 noiembrie 1982 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8334 - || 1984 CF || 10 februarie 1984 || Palomar || 
|-
| 8335 Sarton ||  || 28 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8336 Šafařík ||  || 27 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8337 ||  || 22 septembrie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8338 Ralhan ||  || 27 martie 1985 ||  || 
|-
| 8339 Kosovichia ||  || 15 septembrie 1985 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 8340 Mumma ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 8341 || 1986 QQ || 26 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8342 ||  || 29 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8343 Tugendhat ||  || 4 octombrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 8344 Babette || 1987 BB || 25 ianuarie 1987 ||  || , T. Urata
|-
| 8345 Ulmerspatz ||  || 22 ianuarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8346 ||  || 26 februarie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 8347 Lallaward || 1987 HK || 21 aprilie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 8348 Bhattacharyya || 1988 BX || 26 ianuarie 1988 ||  || R. Rajamohan
|-
| 8349 - ||  || 19 februarie 1988 ||  || 
|-
| 8350 - || 1989 AG || 2 ianuarie 1989 ||  || , 
|-
| 8351 - ||  || 10 martie 1989 || Toyota || K. Suzuki, 
|-
| 8352 || 1989 GE || 6 aprilie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 8353 Megryan ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8354 - || 1989 RF || 1 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 8355 ||  || 5 septembrie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8356 Wadhwa ||  || 3 septembrie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 8357 O'Connor ||  || 25 septembrie 1989 ||  || 
|-
| 8358 Rickblakley ||  || 4 noiembrie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 8359 || 1989 WD || 19 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 8360 ||  || 26 martie 1990 ||  || 
|-
| 8361 - ||  || 1 mai 1990 || Siding Spring || , 
|-
| 8362 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8363 - || 1990 RV || 13 septembrie 1990 || Palomar || 
|-
| 8364 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8365 ||  || 15 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8366 ||  || 20 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 8367 Bokusui ||  || 23 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 8368 || 1991 DM || 20 februarie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 8369 || 1991 GR || 8 aprilie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8370 Vanlindt ||  || 4 septembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8371 Goven ||  || 2 octombrie 1991 || Palomar || 
|-
| 8372 ||  || 9 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
|  || 1992 AB || 1 ianuarie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 8374 Horohata ||  || 10 ianuarie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 8375 Kenzokohno ||  || 12 ianuarie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 8376 ||  || 30 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 8377 Elmerreese ||  || 23 septembrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 8378 Sweeney ||  || 23 septembrie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8379 Straczynski ||  || 27 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8380 Tooting ||  || 29 septembrie 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8381 Hauptmann ||  || 21 septembrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 8382 Mann ||  || 23 septembrie 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 8383 - ||  || 25 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 8384 - || 1992 YB || 16 decembrie 1992 ||  || T. Urata
|-
| 8385 || 1993 AN || 13 ianuarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 8386 Vanvinckenroye ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 8387 Fujimori || 1993 DO || 19 februarie 1993 ||  || T. Seki
|-
| 8388 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 8389 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 8390 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 8391 Kring ||  || 20 aprilie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 8392 || 1993 OP || 18 iulie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8393 Tetsumasakamoto ||  || 15 octombrie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 8394 ||  || 13 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 8395 Rembaut ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 8396 ||  || 19 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 8397 Chiakitanaka || 1993 XO || 8 decembrie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 8398 Rubbia || 1993 XY || 12 decembrie 1993 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 8399 Wakamatsu || 1994 AD || 2 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 8400 Tomizo || 1994 AQ || 4 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-